Ez a lista az észak-amerikai kontinens ismert becsapódási krátereit tartalmazza.

Térkép

Északi térség (Kanada)

Középső térség (USA)

Lista

Lásd még 
 becsapódási kráter
 becsapódási kráterek listája

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Impact Field Studies Group (IFSG) - maintainers of the Suspected Earth Impact Sites (SEIS) list

Észak-Amerika kráterei
Földtörténet